Perra ist der Name folgender Personen:

 Athanasia Perra (* 1983), griechische Dreispringerin
 Clara Perra (1954–2015), italienische Pianistin und Komponistin

Perra ist das spanische Wort für Hündin und steht für
 Bitch, ein spanisches Schimpfwort für eine Frau
 La Perra, ein argentinischer Film von 1967

Siehe auch:
 Pera (Begriffsklärung)
 Perras